Les députés de la quinzième législature du Bundestag sont les députés du Bundestag élus lors des élections fédérales allemandes de 2002 pour la période 2002-2005.

Liste des députés

Annexes

Articles connexes 
 Bundestag
 Élections fédérales allemandes de 2002
 Cabinet Schröder II

15